Caroline Garcia era la detentrice del titolo, ma ha deciso di prendere parte alle semifinali di Fed Cup.

Teliana Pereira ha vinto il primo titolo WTA, battendo Jaroslava Švedova in finale con il punteggio di 7–62, 6–1.

Teste di serie 

 Elina Svitolina (semifinale)
 Mónica Puig (quarti di finale)
 Ajla Tomljanović (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)

  Jaroslava Švedova (finale)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)
  Irina Falconi (quarti di finale)

Wildcard 

  María Herazo González (primo turno)
  Yuliana Lizarazo (primo turno)

  María Paulina Pérez García (primo turno)

Qualificate 

  Sachia Vickery (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (primo turno)
  Nastja Kolar (primo turno)

  Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
  Cindy Burger (primo turno)
<li>  Mandy Minella (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Claro Open Colsanitas 2015
WTA Tour 2015